Het wereldkampioenschap dammen 2005 werd gespeeld van 6 oktober tot 23 oktober 2005 in het Tulip Inn Amsterdam Riverside hotel te Amsterdam. 
De deelnemers waren onder andere afkomstig van het wereldkampioenschap 2003 en het in april 2005 gespeelde Europese zonetoernooi in Gniezno waarbij zich per land maximaal 1 speler kon plaatsen.
Titelverdediger was Aleksandr Georgiejev als winnaar van de WK-match 2004.

Groepsfase
In Amsterdam werd van 6 t/m 12 oktober een voorronde gespeeld van 4 groepen met 10 spelers. 
Daarvan plaatsten de eerste 3 aankomenden per groep zich voor de finale die van 13 t/m 23 oktober werd gespeeld. 
Bij gelijk eindigen was (evenals in de finale) het plusremisesaldo van toepassing.

Finale
De finale bestond uit 12 spelers die op 15 oktober een rustdag hadden terwijl ze op 17 oktober 2 ronden speelden. 
Aleksej Tsjizjov won die finale met 12 deelnemers en daarmee zijn 10e wereldtitel. 
Hij zou daarop in 2006 een match om de wereldtitel spelen tegen de door hem onttroonde Aleksandr Georgiejev maar trok zich daarvoor terug omdat hij het niet eens was met de financiële voorwaarden.

Scoretabellen van de groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Scoretabel van de finale

Externe links
 De officiële site van het WK dammen 2005 
 Scoretabel, tussenstanden en partijen: Zonetoernooi Gniezno Groep A Groep B Groep C Groep D Finale
 Als topic op het World Draughts Forum: Zonetoernooi te Gniezno Het toernooi in Amsterdam

 Fragmenten voorronde
 Fragmenten finale deel 1
 Fragmenten finale deel 2
 Fragmenten finale deel 3

Wereldkampioenschap dammen
Dammen in Nederland
Dammen in 2005
Sportevenement in Amsterdam
Dammen 2005